Arcade Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Arcade Hotel (Florida), NRHP-Nr. 84000943
 Arcade Hotel (Ohio), NRHP-Nr. 74001410
 Arcade Hotel (South Carolina), NRHP-Nr. 86003467